Чага́ев — фамилия.

Известные носители:
 Чагаев, Булат — российский предприниматель.
 Чагаев, Руслан Шамилович (род. 1978) — узбекистанский боксёр-профессионал.